Paolo Thaon di Revel (1859) (1858-1948), Italiaans politicus en admiraal
 Paolo Thaon di Revel (1888) (1888-1973), Italiaans politicus en schermer